Krasnopil (ukrainisch ; russische Entsprechung /Krasnopol) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Krasnopil (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Krasnopil (Wradijiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Krasnopil (Frunsiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Krasnopil (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Krasnopil (Berdytschiw)

siehe auch: Krasnopol

uk:Краснопіль